O’Bryan steht für:

 O’Bryan (Sänger) (O’Bryan McCoy Burnette Jr; * 1961), US-amerikanischer Sänger und Songwriter

O’Bryan ist der Familienname folgender Personen:

 Ronald Clark O’Bryan (1944–1984), US-amerikanischer Giftmörder
 Sean O’Bryan (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 O’Brian
 O’Brien
 Ó Briain